CVR, sigle composé des trois lettres C, V et R, peut faire référence à :
 cave à vin réfrigérée ;
 Cockpit Voice Recorder, une des boîtes noires en aéronautique ;
 Commission de vérité et de réconciliation, une juridiction ou une commission non juridique mise en place après des périodes de troubles politiques, de dictature ou de répression politique.
 combattant volontaire de la résistance
 Commission de Vérité et de Réconciliation du Canada

CVR est aussi un code qui peut faire référence à :
 , en Californie, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports